Уильям В. Б. Марсден () — британский стрелок, призёр летних Олимпийских игр.

Марсден принял участие в летних Олимпийских играх в Лондоне только в одной дисциплине. Он стал бронзовым призёром в стрельбе из малокалиберной винтовки по исчезающей мишени на 25 метров.

Ссылки 
 Уильям Марсден на sports-reference.com  

Персоналии по алфавиту
Стрелки Великобритании
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1908 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1908 года